Лора Гилпин ():
 Гилпин, Лора (1891—1979) — американский фотограф.
 Гилпин, Лора (1950—2007) — американская поэтесса и медик.